Інший — філософський термін

 Інший (фільм, 1989) — короткометражний фільм режисера С. Маслобойщикова, к/ст. ім. О. П. Довженка.